Graeme Killick (ur. 26 lutego 1989 r. w Fort McMurray) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Ptarmigan Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Graeme Killick pojawił się 1 grudnia 2007 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego ,,Noram Cup" w kanadyjskiej miejscowości Vernon, gdzie zajął 26. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2011 roku w Otepää, gdzie zajął 60. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Lillehammer 5 grudnia 2015, gdzie na dystansie 30 km (bieg łączony) zajął 21. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Killick nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Fort McMurray
Urodzeni w 1989